Bogdan Marcinkiewicz (ur. 1966) – polski inżynier, przedsiębiorca, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz (ur. 1975) – polska łuczniczka, olimpijka
 Jan Marcinkiewicz (ur. 1948) – polski szachista, arcymistrz w grze korespondencyjnej
 Józef Marcinkiewicz (1898–), oficer Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika
 Józef Marcinkiewicz (1910–1940), matematyk, oficer, ofiara zbrodni katyńskiej
 Kazimierz Marcinkiewicz (ur. 1959) – polski polityk, były prezes Rady Ministrów
 Maciej Marcinkiewicz (ur. 1978) – polski kierowca wyścigowy
 Michał Marcinkiewicz (ur. 1984) – polski polityk, poseł na Sejm VI kadencji
 Olga Marcinkiewicz (ur. 1969) – polska kurator sztuki, manager kultury
 Wincenty Dunin Marcinkiewicz (1808–1884) – poeta, dramaturg, klasyk literatury białoruskiej i polskiej XIX w.
 Wojciech Marcinkiewicz (1927–2012) – polski ekonomista, powstaniec warszawski

Polskie nazwiska